

Mitologia greca 
 Climene (o Ctimene) – personaggio della mitologia greca, figlia di Laerte principessa di Itaca e sorella di Ulisse
 Climene – personaggio della mitologia greca, un'Oceanina sposa di Giapeto e madre di alcuni Titani
 Climene – personaggio della mitologia greca, figlia del re cretese Catreo e sorella di Erope
 Climene – personaggio della mitologia greca, principessa figlia del re Minia di Orcomeno sposò Filaco, figlio di Deioneo
 Climene – personaggio della mitologia greca, figlia di Etra, ancella di Elena di Troia e prigioniera troiana
 Climene – personaggio della mitologia greca, prigioniera liberata da Troia forse omonima della stessa citata sopra
 Climene – personaggio della mitologia greca, una ninfa della Misia sposa di Partenopeo e madre di Tlesimene
 Climene – personaggio della mitologia greca, una delle cinquanta Nereidi figlia di Nereo e Doride
 Climene – personaggio della mitologia greca, una delle Amazzoni
 Climene – personaggio della mitologia greca, adorata ad Atene come salvatrice di Perseo
 Climene – personaggio della mitologia greca, possibile madre di Mirtilo concepito con Ermes (o con Zeus)
 Climene – personaggio della mitologia greca, sposa di Merope di Mileto e madre di Pandareo
 Climene – personaggio della mitologia greca. Sposa di Fere e madre dell'Eriope (detta anche Alcimache) che fu madre di Aiace Oileo

Altro 
Climene – una torpediniera classe Spica della Regia Marina varata nel 1936
Climene – una torpediniera classe Pegaso della Regia Marina varata nel 1909
Climene – un asteroide